5-й розыгрыш Гран-при — международного турнира по волейболу среди женских национальных сборных — прошёл с 8 по 31 августа 1997 года в 7 городах 5 стран с участием 8 команд. Финальный этап был проведён в Кобе (Япония). Победителем турнира впервые в своей истории стала сборная России.

Команды-участницы 
 Россия, Нидерланды — по результатам мирового рейтинга среди команд CEV;
 Китай, Япония, Южная Корея — по результатам мирового рейтинга среди команд AVC;
 Куба, США — по результатам мирового рейтинга среди команд NORCECA;
 Италия — вместо отказавшейся от участия сборной Бразилии.

Система проведения розыгрыша 
На предварительном этапе 8 команд-участниц выступали по туровой системе. В каждом туре (всего их было три) команды делились на четвёрки и проводили в них однокруговые турниры. Все результаты шли в общий зачёт. В играх финального этапа, проходившего по круговой системе, участвовали хозяин финала Япония и три лучшие команды по итогам предварительного этапа.

Предварительный этап 
8—24 августа

Турнирная таблица

1-й тур 
8—10 августа

Группа А 
 Макао
 8.08: Россия — США 3:0 (15:1, 15:8, 15:3); Китай — Италия 3:0 (15:6, 15:6, 15:11).
 9.08: Россия — Италия 3:0 (15:10, 15:5, 15:3); Китай — США 3:0 (15:0, 15:7, 15:4).
 10.08: Италия — США 3:2 (14:16, 15:6, 15:13, 12:15, 15:7); Россия — Китай 3:1 (15:10, 10:15, 15:9, 15:13).

Группа В 
 Сувон
 8.08: Южная Корея — Нидерланды 3:2 (13:15, 15:4, 15:13, 10:15, 15:10); Япония — Куба 3:2 (15:8, 15:11, 8:15, 14:16, 15:13).
 9.08: Южная Корея — Япония 3:0 (15:5, 15:8, 15:11); Куба — Нидерланды 3:2 (15:13, 7:15, 15:11, 15:17, 15:12).
 10.08: Южная Корея — Куба 3:1 (15:12, 13:15, 15:12, 15:11); Япония — Нидерланды 3:0 (15:2, 15:11, 15:9).

2-й тур 
15—17 августа

Группа С 
 Тайбэй
 15.08: Южная Корея — США 3:0 (15:4, 15:4, 15:4); Россия — Нидерланды 3:0 (15:0, 16:14, 15:2).
 16.08: Нидерланды — США 3:0 (15:2, 15:12, 15:5); Россия — Южная Корея 3:0 (15:8, 15:9, 15:8).
 17.08: Южная Корея — Нидерланды 3:0 (15:7, 15:3, 15:5); Россия — США 3:0 (17:15, 15:4, 15:2).

Группа D 
 Гонконг
 15.08: Куба — Япония 3:0 (15:3, 15:4, 15:6); Италия — Китай 3:2 (15:11, 15:10, 6:15, 4:15, 18:16).
 16.08: Куба — Италия 3:0 (15:9, 15:6, 15:8); Китай — Япония 3:0 (15:7, 15:5, 15:11).
 17.08: Италия — Япония 3:0 (15:2, 15:10, 15:6); Куба — Китай 3:1 (16:14, 15:11, 8:15, 15:7).

3-й тур 
22—24 августа

Группа Е 
 Гифу
 22.08: Россия — Куба 3:2 (14:16, 14:16, 15:8, 15:12, 15:12); Япония — США 3:2 (9:15, 15:7, 15:10, 11:15, 15:12).
 23.08: Россия — Япония 3:1 (15:1, 15:5, 13:15, 15:12); Куба — США 3:0 (15:4, 16:14, 15:4).
 24.08: Куба — Япония 3:1 (15:7, 12:15, 15:12, 15:13); Россия — США 3:1 (15:9, 4:15, 15:6, 15:5).

Группа F 
 ?
 22.08: Южная Корея — Италия 3:1; Китай — Нидерланды 3:0.
 23.08: Южная Корея — Нидерланды 3:1; Китай — Италия 3:2.
 24.08: Италия — Нидерланды 3:2; Китай — Южная Корея 3:1.

Финальный этап 
29—31 августа.  Кобе.

 29.08: Куба — Южная Корея 3:1 (16:17, 15:7, 15:3, 15:3); Россия — Япония 3:0 (16:14, 15:1, 15:7).
 30.08: Россия — Южная Корея 3:0 (15:4, 15:9, 17:15); Куба — Япония 3:0 (15:12, 15:8, 15:9).
 31.08: Россия — Куба 3:2 (15:8, 10:15, 4:15, 15:9, 15:13); Южная Корея — Япония 3:1 (10:15, 15:7, 15:2, 15:5).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Наталья Морозова, Анастасия Беликова, Елена Батухтина, Елена Година, Татьяна Меньшова, Евгения Артамонова, Елизавета Тищенко, Елена Василевская, Татьяна Грачёва, Ольга Чуканова, Наталья Сафронова, Наталья Шигина, Ирина Тебенихина. Главный тренер — Николай Карполь.

 .

  Южная Корея.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Елена Батухтина
 Лучшая нападающая:  Елизавета Тищенко
 Лучшая блокирующая:  Регла Торрес
 Лучшая на подаче:  Игуми Огакэ
 Лучшая в защите:  Игуми Огакэ

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. «"Большой приз" завоёван с пятой попытки»// Спорт-Экспресс. 2.09.1997
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Мировой Гран-при по волейболу
1997 год в волейболе